Шпе́ер () — немецкая фамилия. Известные носители:
 
 Шпеер, Василий Абрамович (Шпейер; 1802—1869) — морской офицер, лейтенантом Гвардейского экипажа участвовал в событиях 14 декабря 1825 года.
 Шпеер, Даниэль (1636—1707) — немецкий композитор и писатель.
 Шпеер, Дитер (род. 1942) — немецкий биатлонист, чемпион мира, призёр Олимпийских игр.
 Шпеер, Иван Абрамович (1805—1869) — русский государственный деятель.

Топоним 

 Шпеер — до 1946 г. название села Песчаный Брод в Веселиновском районе Николаевской области.